Натуральне число 1077
 1077 рік до нашої ери
 1077 рік нашої ери